Ла Круз има више значења:

 Ла Круз (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Круз, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Круз (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Круз (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Круз (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Круз (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Круз (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Круз (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Круз (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Круз (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Круз (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Круз (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Круз (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Ла Круз (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Ла Круз, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз, Сан Худас Позо Сијете (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз, Бока де ла Куева (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Круз (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз, Сајула (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз, Гранха (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Круз (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Круз (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Круз (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Круз (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Круз (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз, Барио де ла Круз (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз, Ехидо де ла Круз (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз (Хилозинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Круз, Сан Симон ла Круз (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Круз (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Круз (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Круз (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Круз, Лома де ла Круз (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Круз (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Круз (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Круз (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Круз (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Круз (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Круз (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Круз (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Круз (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Круз (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Круз (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Круз (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Круз (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Круз (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Круз (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Круз, Барио ла Круз (Испантепек Нијевес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз (Сантијаго Јоломекатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз (Камокваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз (Сан Херонимо Хајакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз (Тлапакоја), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Круз, Сан Бартоло (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Круз (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Круз (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Круз (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Круз (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Круз (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Круз (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Круз (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Круз (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Круз (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Круз (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Круз (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Круз (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Круз (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Круз (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Круз, Ел Лимон (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Круз (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Круз (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Круз (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Круз (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Круз (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз, Лос Труева (Коавитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз, Доктор Хулијан Пинто Леон (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз, Лазаро Карденас (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Круз (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Круз (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Круз (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Круз (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Круз, Ла Ангостура (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Круз (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Круз (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику